Orville (Côte-d'Or)
 Orville (Indre)
 Orville (Loiret)
 Orville (Orne)
 Orville (Pas-de-Calais)

Zie ook
 Orville (Disney), een Disneypersonage uit De Reddertjes
 Oroville (doorverwijspagina)